Gaya bezeichnet:
 ein historisches Reich im mittleren Süden der Koreanischen Halbinsel, siehe Gaya
 den deutschen Namen der Stadt Kyjov in Tschechien 
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Gaya (Distrikt)
 eine Stadt in Niger, siehe Gaya (Niger)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Gaya (Indien)
 eine Insel des Bundesstaats Sabah (Malaysia), siehe Pulau Gaya
 den Hauptort der Insel Pulau Gaya, siehe Kampong Gaya
 Gaya (Album), Jazzalbum von Potsa Lotsa XL & Youjin Sung

Gaya oder Gayà ist der Familienname folgender Personen:
 Eiji Gaya (* 1969), japanischer Fußballspieler
 José Gayà (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Ramón Gaya (1910–2005), spanischer Maler
 Samuel Gili Gaya (1892–1976), spanischer Romanist, Hispanist und Lexikograf

Siehe auch:
 Gaia
 Gaja